Kaatz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kaatz (* 1913), deutscher Politiker (LDPD)
 Paula Lynn Kaatz († 2013), US-amerikanische Kostümbildnerin

Siehe auch:
 Katz